afkorting van handelsrecht (met name in België)
 afkorting van handelsregister, register met rechtspersonen en ondernemingen
 afkorting van Hector Rail, Zweedse particuliere spoorwegonderneming
 afkorting van Hessischer Rundfunk, een zender in Hessen
 afkorting van Hoge Raad der Nederlanden, de hoogste rechterlijke instantie in Nederland
 afkorting van Hogeschool Rotterdam, een hogeschool in Rotterdam en Dordrecht
 afkorting van hoog rendement (met name in Hoogrendementsketel)
 afkorting van huishoudelijk reglement, een verzameling van regels bij (onder meer) verenigingen
 afkorting van Humanresourcesmanagement, een veelgebruikte term die zoiets betekent als "personeelsbeleid", (afdeling) "personeelszaken" of "strategisch personeelsmanagement"
 .hr, het achtervoegsel van Kroatische domeinnamen
 <hr> (een lijn) in HTML; zie Lijst van HTML-elementen